Вита́лий Константи́нов:
 Константинов, Виталий Викторович (род. 1949) — советский борец.
 Константинов, Виталий Михайлович (1897—1967) — советский хирург и учёный-анатом, д. мед. н., профессор. Организатор и первый завкафедрой патанатомии НГМИ.